Jung steht für:
 Jung (Schweden), Ort in der Gemeinde Vara in Schweden
 Jung-gu (Seoul), Stadtteil von Seoul
 (11518) Jung, Asteroid des Hauptgürtels

 Albrecht Jung, Unternehmen für Elektro-Installationstechnik und Gebäude-Systemtechnik
 Arnold Jung Lokomotivfabrik, Hersteller von Lokomotiven

 Jung (Familienname), Namensträger siehe dort

Siehe auch:

 Jung & Frei
 Jung von Matt
 Jugend
 Jungk (Begriffsklärung)
 Yung (Begriffsklärung)